Хаммура́пи I — царь Ямхада (приблизительно 1764—1750 года до н. э.). Сын Ярим-Лима I.

Хаммурапи играл значительную роль в политической жизни Ямхада ещё при жизни отца. Став царём, он продолжил политику Ярим-Лима, поддерживая хорошие отношения с Мари и Вавилоном и достаточно мирные — с Катной. Вавилону он даже помогал войсками. В это время вавилонский царь Хаммурапи, тёзка и современник царя Ямхада, строил свою державу, вошедшую в историю как Старо-Вавилонское царство. После подчинения ряда мелких царств Месопотамии он завоевал, а затем фактически разрушил Мари и казнил его царя Зимри-Лима. Это создало совершенно новую политическую обстановку, чем и воспользовался Ямхад. Он подчинил себе Эмар на Евфрате, который ранее, по-видимому, принадлежал Мари, и распространил свою власть за Евфрат. Правда, неизвестно, произошло ли данное событие во время правления Хаммурапи I или при его сыне Абба-Эле.

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Цари Ямхада
Правители Азии XVIII века до н. э.
История Сирии
Амореи